

Astronomia
 31641 Cevasco – asteroide della fascia principale

Persone
 Aleyandro Cevasco – calciatore italiano
 Filippo Cevasco – aviatore italiano
 Giovanni Battista Cevasco – scultore italiano